Та́ндово — бессточное озеро в России, расположенное в Барабинской низменности на территории Новосибирской области.

Озеро Тандово — шестое по величине озеро Новосибирской области, располагается на территории Барабинского района, в 33 километрах к юго-западу от Барабинска, в 8 километрах к северо-востоку от озера Чаны. Площадь озера — 5,7 тыс. га, глубина — до 2 метров. Озеро располагается на высоте 110 метров над уровнем моря.

Топонимика 
Название озера Тандово по одной из версий представляет собой изменённое Кандово (от слова кан (тюрк.) — кровь).

Физиография 
Берега достигают высоты 5—8 метров (за исключением восточного побережья, в районе впадения реки Тандовка). Размах колебаний уровня — 1,2 м.

Озеро слабосолёное, вода слабо минерализована. Замерзает в начале ноября, вскрывается в мае. Периодически заморный водоём.

В северной части примечателен длинный (8 км) и узкий (0,5 км) полуостров Сугун.

Животный и растительный мир 
Из рыб в озере обитают карась, ротан.

Прибрежные заросли Тандово — уникальная среда обитания птиц и млекопитающих. 

Полуостров Сугун — место произрастания редких растений, считается эталонным участком сохранившейся лесостепи. Полуостров Сугун признан памятником природы областного значения.

Ближайшие населённые пункты 
На южном берегу озера находится село Новотандово.

Примечания 

Озёра Новосибирской области
Бессточные озёра России
Барабинский район